Клод Дебюссі Клод Ашіль Дебюссі́ (фр. Claude-Achille Debussy; 22 серпня 1862 — 25 березня 1918) — французький композитор, піаніст, диригент, музичний критик.
 4492 Дебюссі (4492 Debussy) — астероїд головного поясу.